Obor se poate referi la: 

 Obor, piață situată în sectorul 2 al Bucureștiului, desființată în august 2007
 Obor (stație de metrou), stație a metroului din București
 Obor (cartier în Constanța), cartier din Constanța

 Bucur Obor, centru comercial din București